

Імператор 

 Сандзьо — 67-й імператор Японії.

Топоніми 

 Сандзьо — місто в Японії, у префектурі Ніїґата.

Вулиця Сандзьо 
 Сандзьо — вулиця в Кіото, Японія.
 Сандзьо — вулиця в Нара, Японія.
 Сандзьо — вулиця в Куре, Японія.

Інше 
 Сандзьо — японський аристократичний рід.
 Сандзьо Санетомі — японський політик.